Сенес:

 Сенес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Сенес, Лоренцо (1-я половина 17 в.) — польский архитектор переходного периода от маньеризма к раннему барокко, выходец из Итальянской Швейцарии.